Splett ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Maria Splett (1898–1964), Bischof von Danzig, Administrator der polnischen Diözese Kulm
 Gabriele Splett (* 1962), deutsche Badmintonspielerin
 Gisela Splett (* 1967), deutsche Politikerin
 Jörg Splett (* 1936), deutscher katholischer Religionsphilosoph und Anthropologe
 Meinolf Splett (1911–2009), deutscher katholischer Maler und Grafiker 
Siehe auch:
 Splet